

Patronyme
 Adam Godley, (1964- ), est un acteur britannique.
 Alexander Godley, (1867-1957), était un officier de l'armée britannique.
  (1919–2010) était un botaniste et biographe néo-zélandais, dont l’abréviation botanique standard est Godley.
 Kevin Godley, (1945- ), est un musicien anglais.

Toponyme 
 La rivière Godley, cours d'eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
 Godley, un village des comtés de Grundy et Will dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Godley, une ville du comté de Johnson, au Texas, aux États-Unis.

Homonymie
Homonymie de patronyme